superkritisch bzw. überkritisch bezeichnet:
 einen bestimmten Zustand der Kritikalität, also der Neutronenbilanz einer Spaltstoffanordnung
 Aerodynamik: Flügelprofile in Strömung mit Überschallanteilen, s. Profil (Strömungslehre)#Aerodynamische Kategorien
 einen Aggregatzustand, siehe Kritischer Punkt (Thermodynamik)

superkritisch bezeichnet in der Mathematik bestimmte Zustände der:
 Hopf-Bifurkation
 Pitchfork-Bifurkation

Siehe auch:
 Kritisch (Begriffsklärung)
 Kritische Masse (Begriffsklärung)